San Juan, in lingua spagnola corrispondente a san Giovanni, può significare:

Astronomia
 2284 San Juan – asteroide della fascia principale

Geografia

Argentina 
 San Juan – capoluogo dell'omonima provincia
 Provincia di San Juan – provincia

Colombia 
 San Juan de Arama – comune nel dipartimento di Meta
 San Juan de Betulia – comune nel dipartimento di Sucre
 San Juan de Pasto – capoluogo del dipartimento di Nariño
 San Juan de Rioseco – comune nel dipartimento di Cundinamarca
 San Juan de Urabá – comune nel dipartimento di Antioquia
 San Juan del Cesar – comune del dipartimento di La Guajira
 San Juan Nepomuceno – comune del dipartimento di Bolívar

Costa Rica 
 San Juan – distretto capoluogo del cantone di Tibás
 San Juan – distretto del cantone di Abangares
 San Juan – distretto del cantone di La Unión
 San Juan – distretto del cantone di Naranjo
 San Juan – distretto del cantone di Poás
 San Juan – distretto del cantone di San Ramón
 San Juan – distretto del cantone di Santa Bárbara
 San Juan de Dios – distretto del cantone di Desamparados
 San Juan de Mata – distretto del cantone di Turrubares
 San Juan Grande – distretto del cantone di Esparza

Cuba 
 Colle San Juan – teatro di battaglia della guerra ispano-americana

Repubblica Dominicana 
 San Juan – provincia
 San Juan de la Maguana – città

El Salvador 
 San Juan Nonualco – città del dipartimento di La Paz.
 San Juan Talpa – città del dipartimento di La Paz.
 San Juan Tepezontes – città del dipartimento di La Paz.

Filippine 
 San Juan – città dell'area metropolitana di Manila.
 San Juan – municipalità della Provincia di Abra
 San Juan – municipalità della Provincia di Batangas
 San Juan – municipalità della Provincia di Ilocos Sur
 San Juan – municipalità della Provincia di La Union
 San Juan – municipalità della Provincia di Leyte Meridionale
 San Juan – municipalità della Provincia di Siquijor

Guatemala 
 San Juan Alotenango – comune del dipartimento di Sacatepéquez
 San Juan Atitán – comune del dipartimento di Huehuetenango
 San Juan Bautista – comune del dipartimento di Suchitepéquez
 San Juan Chamelco – comune del dipartimento di Alta Verapaz
 San Juan Comalapa – comune del dipartimento di Chimaltenango
 San Juan Cotzal – comune del dipartimento di Quiché
 San Juan Ermita – comune del dipartimento di Chiquimula
 San Juan Ixcoy – comune del dipartimento di Huehuetenango
 San Juan La Laguna – comune del dipartimento di Sololá
 San Juan Olintepeque – comune del dipartimento di Quetzaltenango
 San Juan Ostuncalco – comune del dipartimento di Quetzaltenango
 San Juan Sacatepéquez – comune del dipartimento di Guatemala
 San Juan Tecuaco – comune del dipartimento di Santa Rosa

Honduras 
 San Juan – comune del dipartimento di Intibucá
 San Juan – comune del dipartimento di La Paz
 San Juan de Flores – comune del dipartimento di Francisco Morazán
 San Juan de Opoa – comune del dipartimento di Copán
 San Juan Guarita – comune del dipartimento di Lempira

Messico 
 San Juan (Campeche) – città dello stato messicano di Campeche
 San Juan (Chihuahua) – città dello stato messicano di Chihuahua
 San Juan (Coahuila) – città dello stato messicano di Coahuila
 San Juan (San Luis Potosí) – città dello stato messicano di San Luis Potosí
 San Juan (Sonora) – città dello stato messicano di Sonora
 San Juan Bautista Tuxtepec – città dello stato messicano di Oaxaca

Nicaragua 
 San Juan de Limay – comune del dipartimento di Estelí
 San Juan de Nicaragua – comune del dipartimento di Río San Juan
 San Juan de Oriente – comune del dipartimento di Masaya
 San Juan del Río Coco – comune del dipartimento di Madriz
 San Juan del Sur – comune del dipartimento di Rivas

Panama 
 San Juan – comune della provincia di Chiriquí
San Juan – comune della provincia di Colón
San Juan – comune della provincia di Veraguas

Paraguay 
 San Juan Bautista – capoluogo del dipartimento di Misiones
 San Juan Bautista de Ñeembucú – distretto del dipartimento di Ñeembucú
 San Juan del Paraná – distretto del dipartimento di Itapúa
 San Juan Nepomuceno – città e distretto del dipartimento di Caazapá

Perù 
 San Juan – città

Porto Rico 
 San Juan – capitale del Commonwealth di Porto Rico.

Spagna 
 San Juan – comune delle Baleari
 San Juan de Aznalfarache – città dell'Andalusia
 San Juan de Énova – città della Comunità Valenzana
 San Juan de Gredos – città della Castiglia e León
 San Juan de la Encinilla – città della Castiglia e León
 San Juan de la Nava – città della Castiglia e León
 San Juan de la Rambla – città delle Isole Canarie
 San Juan de Plan – città dell'Aragona
 San Juan del Molinillo – città della Castiglia e León
 San Juan del Monte – città della Castiglia e León
 San Juan del Olmo – città della Castiglia e León
 San Juan del Puerto – città dell'Andalusia

Stati Uniti d'America 
 San Juan (Alaska) – città dell'Alaska
 San Juan (Nuovo Messico) – città del Nuovo Messico
 San Juan – città della Contea di Hidalgo, Texas
 San Juan – census-designated place della Contea di Starr, Texas
 San Juan Islands – arcipelago al largo dello stato di Washington
 San Juan Island – isola dell'arcipelago suddetto
 Monti San Juan – in Colorado

Trinidad e Tobago 
 San Juan – città

Fiumi 
 Argentina
 San Juan
 Canada
 San Juan
 Colombia
 San Juan
 Cuba
 San Juan
 Filippine
 San Juan, immissario del lago Laguna de Bay
 San Juan, affluente del fiume Pasig
 Guatemala
 San Juan
 Messico
 San Juan, affluente del Rio Grande attraversa gli Stati di Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas
 San Juan, nello Stato di Veracruz
 Nicaragua
 San Juan
 Stati Uniti d'America
 San Juan
Uruguay
 San Juan
 Venezuela
 San Juan

Trasporti 
 San Juan – stazione della metropolitana di Buenos Aires
 Aeroporto di San Juan-Isla Verde – aeroporto internazionale di San Juan, Porto Rico 
 Aeroporto di San Juan-Isla Grande – aeroporto secondario di San Juan, Porto Rico 
 Metropolitana di San Juan – metropolitana di Porto Rico
 Porto di San Juan – il principale porto di Porto Rico

Altro 
 San Juan – capo Apache
 San Juan – gioco di carte per tre o quattro giocatori
 San Juan de Ulúa – fortezza messicana
 Sito storico nazionale di San Juan – patrimonio dell'UNESCO in Porto Rico

Pagine correlate 
 Saint-Jean
 San Giovanni
 Sankt Johann
 São João